Les Flavii Sabini sont des membres d'une branche de la gens des Flavii.

 Titus Flavius Sabinus, fils de Titus Flavius Petro.
 Titus Flavius Sabinus, consul suffect en 47 et mort en 69, frère aîné de l'empereur Vespasien.
 Titus Flavius Sabinus, fils du précédent, consul en 69, cousin germain des empereurs Titus et Domitien.
 Titus Flavius Sabinus, fils du précédent, consul en 82.
 Titus Flavius Clemens, frère du précédent, consul en 95.